Lars Melin kan syfta på:
Lars Melin (militär) (1729–1789), en svensk major vid livgardet och fortifikationen
Lars Melin (skådespelare) (1967–), en svensk skådespelare
Lars Melin (språkforskare) (1939–), docent i svenska vid Stockholms universitet